Альбе́йро Усуриа́га Лопес (; 12 июня 1966, Кали — 11 февраля 2004, там же) — колумбийский футболист, нападающий, выступавший в различных колумбийских, аргентинских, испанских, мексиканских, бразильских, парагвайских и венесуэльских клубах. Чемпион трёх стран — Колумбии, Мексики и Аргентины. С 1989 по 1991 год — игрок сборной Колумбии.

Менее чем через год после окончания игровой карьеры, в феврале 2004, был убит неподалёку от собственного дома в Кали.

Биография 
Альбейро Усуриага начинал карьеру в «Америке» из Кали в 1986 году. На тот момент «Америка» была одним из сильнейших клубов Южной Америки — трижды, в 1985—1987 гг., «Америка» доходила до финала Кубка Либертадорес и каждый раз уступала своим соперникам. Молодой Усуриага сыграл лишь один сезон за Америку и затем, в поисках игровой практики, перешёл в «Депортес Толиму». В следующем году он стал практически незаменимым игроком в «Кукуте», и привлёк внимание другого колумбийского суперклуба — «Атлетико Насьоналя». За «бело-зелёных» Усуриага сыграл также всего лишь год, зато именно в 1989 году колумбийская команда добилась исторической первой победы в Кубке Либертадорес — то, чего Усуриаге не удалось добиться в «Америке» в год своего дебюта в профессиональном футболе, он смог сделать в клубе из Медельина. Усуриага с 7-ю мячами стал лучшим бомбардиром свой команды в победном розыгрыше. Он забил второй гол в ответном финальном матче в ворота «Олимпии», который позволил медельинцам сравнять счёт по итогам двух встреч, а затем успешно реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

В том же году Усуриага отметился единственным мячом за национальную сборную в рамках стыковых матчей против сборной Израиля за право участвовать в чемпионате мира 1990. Несмотря на важнейший гол, Усуриага в итоге не попал в заявку колумбийцев на Мундиаль из-за проблем с дисциплиной

В 1990 году, после краткосрочного пребывания в испанской «Малаге», Усуриага вернулся в «Америку». С родной командой он выиграл ещё 2 титула чемпиона Колумбии. В 1991 году Усуриага в составе национальной сборной принял участие в Кубке Америки. Это был последний год, когда Усуриагу вызывали в расположение сборной.

Последними яркими годами в карьере Усуриаги стали 1994 и 1995. Тогда в составе аргентинского «Индепендьенте» он был одним из лидеров в двух победных кампаниях второго по значимости континентального турнира на тот момент — Суперкубка Либертадорес. Кроме того, «Красные дьяволы» выиграли чемпионат Аргентины 1994 года (Клаусуру).

После 1995 года карьера нападающего стала закатываться. В 1997 году, после возвращения в «Индепендьенте» (до этого Альбейро успел сменить ещё 3 клуба), в крови колумбийца был обнаружен кокаин и Ассоциация футбола Аргентины дисквалифицировала игрока на 2 года. Усуриага вернулся на родину, но и в «Мильонариосе», и в «Атлетико Букараманге» за два года он провёл считанное число матчей. «Голубь» (прозвище Усуриаги) вернулся в Аргентину в 1999, но там он не сумел вернуться на прежний уровень даже в довольно скромных командах. Альбейро завершил карьеру футболиста четырьмя матчами за «Карабобо» в чемпионате Венесуэлы в 2003 году.

Вечером 11 февраля 2004 года Альбейро играл в домино и карты с друзьями в ресторане, расположенном неподалёку от его дома. К ресторану на мотоцикле подъехали убийцы и внезапно началась стрельба — одним из нападавших был подросток 14 лет. По одной из версий, в подругу Усуриаги был влюблён один из криминальных лидеров Кали, и это могло стать причиной убийства бывшего футболиста.

Достижения 
 Чемпион Колумбии (3): 1986, 1990, 1992
 Чемпион Аргентины (1): Кл. 1994
 Чемпион Мексики (1): 1995/96
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1989
 Обладатель Суперкубка Либертадорес (2): 1994, 1995

Ссылки 
 
 Профиль на bdfutbol.com
 Биография на fannet.org

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Карабобо»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Застреленные в Колумбии